Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Garfield () :
le comté de Garfield, situé dans l'État du Colorado ;
le comté de Garfield, situé dans l'État du Montana ;
le comté de Garfield, situé dans l'État du Nebraska ;
le comté de Garfield, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
le comté de Garfield, situé dans l'État de l'Utah ;
le comté de Garfield, situé dans l'État de Washington.